Oppedisano ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Oppedisano (* 1930), italienischer Mafiaanführer
 Marco Oppedisano (* 1971), US-amerikanischer Komponist und Gitarrist
 Stefano Oppedisano (* 1946), italienischer Schauspieler